Ecliptic Side byla ostravská skupina djů, jejichž hudební záběr pokrýval především různé druhy house music a v některých případech i styl zvaný trance. Pod stejným názvem byly provozovány internetové stránky na adrese eclipticside.com.

K založení skupiny došlo během léta roku 2006 na podnět Piriho, který byl do té doby několik let členem skupiny Family Outers Records a Woitty, následně vystupujícího pod pseudonymem Virgosso. Na počátku byla vize propagace a šíření kvalitní elektronické hudby, především pak stylových odnoží house music a trance music.

Během roku 2007 se pak postupně přidali další dva členové. Nejprve Tom Carbol, jehož doménou byl trance a progressive house music a posléze i Mart-Ravine, jakožto neúnavný propagátor electro progressive tech house music a organizátor několika elektronických akcí.

Od této chvíle se skupina začala intenzivně věnovat ostravské elektronické scéně, ať už pořádáním mnoha a mnoha elektronických akcí, tak i spuštěním svých oficiálních webových stránek, které 2 roky fungovaly jako mediální web a věnovaly se především elektronické scéně u nás a také v zahraničí.

V roce 2008 se řady Ecliptic Side rozrostly o další tři členy. Ke skupině se tak přidali djové Luvca (aka George L.) a Timo Timonen, kteří se snažili propagovat různé druhy house music, především pak funky, deep a moderní chicago house. Také se připojil Ian Blond, legenda ostravské elektronické scény a současně majitel kultovního ostravského klubu Klid. V květnu 2009 se přidal poslední člen - John Mohre.

Bývalí členové Ecliptic Side 
Ian Blond, John Mohre, Luvca, Mart-Ravine, Timo Timonen, Piri, Tom Carbol, Virgosso.

Související články 
 DJ
 Electro
 Elektronická hudba
 House music
 Ostrava
 Rave
 Stodolní ulice
 Taneční hudba
 Techno

České hudební skupiny
Hudební skupiny 2000–2009
Hudební skupiny 2010–2019
Zaniklé hudební skupiny
Hudební skupiny z Ostravy